SLJ steht als Abkürzung für:

 School Library Journal, US-amerikanische Fachzeitschrift für Kinder- und Jugendbibliothekare
 Sozial Liberale Jugend, eine 1970 gegründete Abspaltung von den Niedersächsischen Jungdemokraten
 SLJ900, ein Spezialbaugerät zur Konstruktion von Brücken in Fertigteilbauweise

Abkürzung